Tezak ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Tezak (* 1949), österreichischer Maler
 Helmut Tezak (* 1948), österreichischer Fotograf und Autor
 Sepp Tezak (1923–2013), österreichischer Eisenbahnhistoriker, Eisenbahnfotograf und Eisenbahnmaler

Tezak ist der Name
 des Verlags Mark Tezak (Verlag)